«Лужины» () — станция пражского метрополитена. Расположена на линии В между станциями «Лука» и «Гурка».

Характеристика станции 
Станция открыта 11 ноября 1994 года в составе четвёртого пускового участка линии В «Nové Butovice - Zličín».

На станции один наземный вестибюль.

Станция примечательна необычной конструкцией — в потолке центрального пролёта есть застеклённые ниши, выходящие на поверхность (всего 3 по длине станции). Под нишами расположены композиции в виде застеклённых пальм.

Пассажиропоток по станции — 17 493 чел/сут.

Ссылки 
 Профиль станции на Metroweb.cz

Станции Пражского метрополитена
Линия B Пражского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1994 году